Boundary Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Boundary Creek, British Columbia, vattendrag,

Kanada och USA 
 Boundary Creek, Alberta/Montana, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar